Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1986-1987 - België
 Eerste klasse 1986-87 (basketbal België)
 Eerste klasse 1986-87 (voetbal België)
 Eerste klasse 1986-87 vrouwen (voetbal Frankrijk)